Суперфинал 63-го чемпионата России проходил в Москве с 10 по 22 декабря.

 Место проведения: Центральный Дом шахматиста имени М. Ботвинника.
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.
 Категория: 19-я категория (средний рейтинг 2706,34).

Участники 

¹) рейтинги даны на ноябрь 2010 года

Движение по турам

Таблица 

По дополнительным показателям бронзовым призёром стал Александр Грищук. Пётр Свидлер занял 4 место.

Тайбрейк

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте Российской шахматной федерации
 Информация о турнире на сайте The Wеек in Chess 

Чемпионаты России по шахматам
2010 год в шахматах
Декабрь 2010 года
Чемпионаты России в 2010 году
2010 год в Москве
Шахматные турниры в Москве